S5, S-5 oder S 5 steht für:

 S5 (Paralympics), eine Starterklasse der Schwimmer in Paralympischen Sportarten
 Huansu S5, chinesisches Automobil
 JAC S5, chinesisches Automobil
 Luxgen S5, taiwanesisches Automobil
 Preußische S 5, Lokomotivgattung 
 Elsaß-Lothringische S 5, Lokomotivgattung, siehe Elsaß-Lothringische A 18
 Samsung Galaxy S5, ein Smartphone
 Stockerauer Schnellstraße (Österreich)
 Droga ekspresowa S5, eine Schnellstraße in Polen
 Audi S5, sportliche Variante des Audi A5
 S5 (Dateiformat), auf XHTML basierendes Dateiformat zur Darstellung von Präsentation
 Fujifilm Finepix S5 Pro, digitale Spiegelreflexkamera 
 S-5 (Rakete), in der Sowjetunion entwickelte, ungelenkte Luft-Boden-Rakete
 System S5, eine spezielle Modallogik von Clarence Irving Lewis
 Automatisierungsgerät von Siemens, siehe Simatic 
 Computer-Energiesparmodus nach ACPI-Standard, siehe Advanced Configuration and Power Interface
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Slowenien

S-Bahnen:
 S-Bahn-Linie 5 (Berlin)
 S-Bahn-Linie 5 (Frankfurt)
 S-Bahn-Linie 5 (Hannover)
 S-Bahn-Linie 5 (Mitteldeutschland)
 S-Bahn-Linie 5 (Oberösterreich)
 S-Bahn-Linie 5 (Rhein-Neckar)
 S-Bahn-Linie 5 (Rhein-Ruhr)
 S-Bahn-Linie 5 (Steiermark)
 S-Bahn-Linie 5 (Stuttgart)
 S-Bahn-Linie 5 (Tirol)

Abkürzung